Švýcarská hokejová liga - sezóna 1992/1993 byla 55. ročníkem této soutěže. Vítězem se stal tým EHC Kloten. Do National League B sestoupily týmy HC Ajoie a EHC Chur.

Tabulka Základní části

Play Off

Čtvrtfinále 

EHC Kloten - EHC Biel 4:0 na zápasy (8:1, 4:1, 6:2, 4:2)
HC Lugano - EV Zug 4:1 na zápasy (3:2, 3:0, 2:1, 2:4, 4:0)
SC Bern - HC Ambrì-Piotta 1:4 na zápasy (3:4, 1:5, 4:2, 2:4, 2:3)
Fribourg-Gottéron - ZSC Lions 4:0 na zápasy (4:3, 4:3, 8:4, 6:4)

Semifinále 

EHC Kloten - HC Lugano 3:1 na zápasy (1:3, 2:1 PP, 5:1, 4:2)
Fribourg-Gottéron - HC Ambrì-Piotta 3:1 na zápasy (9:2, 6:2, 1:2, 4:2)

Finále 

EHC Kloten - Fribourg-Gottéron 3:0 na zápasy (4:2, 7:4, 4:2)

Reference 

Švýcarská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1992
Lední hokej v roce 1993